St Kilda Saints peut désigner deux franchises sportives de Melbourne en Australie:

 Les St Kilda Saints, club de football australien de l'Australian Football League
 Les St Kilda Saints, club de basket-ball qui se nomme aujourd'hui les Southern Melbourne Saints.

Homonymie